Cana est un village du Liban du Sud.  

Bombardement de Cana de 1996 : bombardement mené par l'armée d'Israël dans le cadre de l'Opération Raisins de la colère entre le 11 avril au . 
Bombardement de Cana de 2006 : raid aérien mené par l'armée d'Israël dans le cadre du Conflit israélo-libanais de 2006 dans la nuit du .